Kreiel (Nederland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Eersel
Kreiel (België), een plaats in de Belgische gemeente Bocholt